Eskeles steht für:

 Palais Eskeles, heute Jüdisches Museum Wien

 Haus von Eskeles
 Rabbi Gabriel Eskeles / (Gabriel ben Judah Löw Eskeles; * ?, † 1718), Rabbiner
 Rabbi Issachar Berush Eskeles (1692–1753), Wiener Rabbiner 
 Bernhard Freiherr von Eskeles (1753–1839), österreichischer Bankier
 Cäcilie von Eskeles; siehe Palais Arnstein
 Emilie Baroness von Brentano-Cimaroli (28. Oktober 1809–5. Juli 1880), die letzte Ehefrau von Daniel Denis Eskeles